Z – dwudziesta szósta litera alfabetu łacińskiego, trzydziesta litera alfabetu polskiego.
 Zet – dwutygodnik, a później dwumiesięcznik społeczno-kulturalny ukazujący się w Warszawie w latach 1932-1939.
 Zet – białoruski zespół rockowy.
 Nogometni klub ZET – chorwacki klub piłkarski.
 Radio Zet – polska komercyjna stacja radiowa.
 Chillizet – polska komercyjna sieć radiowa.
 Radio Zet Gold – istniejąca w latach 2013-2017, sieć dziewiętnastu lokalnych stacji radiowych, nadających w dwudziestu jeden miastach Polski. 
 Związek Młodzieży Polskiej „Zet” – konspiracyjna organizacja polskiej młodzieży akademickiej działająca w trzech zaborach.